Теорема Жордана — Гёльдера гласит:

Если у группы  существует композиционный ряд , то его длина  и все факторы  определены однозначно, с точностью до перестановок и изоморфизмов.

Это классический вариант теоремы Жордана — Гёльдера. Он относится к случаю, когда композиционный ряд конечен, то есть включает конечное число подгрупп группы . Теорема Жордана — Гёльдера остается справедливой и в случае восходящих трансфинитных композиционных рядов.

Литература

См. также 
 Простая группа

Теория групп
Ж